Italia
 Chiesa di San Pietro Martire ad Ascoli Piceno
 Chiesa di San Pietro Martire a Casteggio
 Chiesa di San Pietro Martire a Baruchella, frazione e sede municipale di Giacciano con Baruchella
 Chiesa di San Pietro Martire a Monza (MB)
 Chiesa di San Pietro Martire a Murano, frazione di Venezia
 Chiesa di San Pietro Martire a Napoli
 Chiesa di San Pietro Martire a Cugno Basso frazione di Olmo al Brembo
 Chiesa di San Pietro Martire a Parma (non più esistente)
 Chiesa di San Pietro Martire a Rieti (RI)
 Chiesa di San Pietro Martire a Udine
 Chiesa di San Pietro Martire a Varallo
 Chiesa di San Pietro Martire, chiamata anche chiesa di San Giorgetto – chiesa sconsacrata a Verona, nel centro storico
 Chiesa di San Pietro Martire a Verona, nel quartiere di Veronetta
 Chiesa di San Pietro Martire a Vigevano

 Oratorio di San Pietro Martire a Pontedassio

 Svizzera 
 Chiesa dei Santi Pietro martire, Quirico e Giulitta a Daro, frazione di Bellinzona
 Chiesa di San Pietro martire a Gnosca (Bellinzona)
 Chiesa di San Pietro martire a Certara (Lugano)
 Chiesa di San Pietro Martire a Tirano

Pagine correlate 
 Chiesa di San Pietro